

Ville 
 Fasano, ville italienne de la province de Brindisi dans la région des Pouilles.

Personnalités 
 Alessio Fasano (1956-), médecin italien ;
 Anthony Fasano (1984-), joueur américain de football américain ;
 Duo Fasano, duo de musique et de chant pop italien ;
 Enzo Fasano (de son vrai nom Vincenzo Fasano) (1951-2022), homme politique italien ;
 Renato Fasano (1902-1979), chef d'orchestre et musicologue italien ;
 Walter Fasano (1970-), monteur, scénariste et compositeur italien.

Homonymie de patronyme italien